Vecchia guardia –  film di Alessandro Blasetti
Vecchia guardia – epoca della storia del tango
Vecchia Guardia – suddivisione della Guardia imperiale napoleonica